Браду има више значења:

 Браду (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Браду (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Браду (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Браду (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији